Ciron steht für:
 
 Ciron (Fluss), Nebenfluss der Garonne in Frankreich
 Ciron (Indre), französische Gemeinde im Département Indre in der Region Centre